Miasta o nazwie Walpole:
 Walpole – miasto w Australii Zachodniej
Miejscowości w USA:
 Walpole – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Walpole – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Walpole – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Walpole – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire

Gminy w USA:
 Walpole (ang. Walpole Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Walpole (ang. Walpole Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire

W Wielkiej Brytanii:
 Walpole – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Walpole – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Walpole – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)

Osoby o nazwisku Walpole:
 Walpole (ród), z którego wywodzili się m.in.:
 Robert Walpole (1676-1745) – brytyjski polityk,
 Robert Walpole (1736-1810) – brytyjski dyplomata i polityk.
 Horatio Walpole, 1. baron Walpole of Wolterton – brytyjski polityk i dyplomata
 Horace Walpole, 4. hrabia Orford – angielski pisarz i polityk; prekursor neogotyku
 Hugh Walpole – angielski pisarz

Inne:
 Park Narodowy Walpole-Nornalup – park narodowy w Australii
 Walpole Island – wyspa w kanadyjskiej prowincji Ontario